UFC 272: Covington vs. Masvidal — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 5 марта 2022 года в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. В соглавном бою Рафаэл дус Анжус победил Ренату Мойкану единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Изменение главного и соглавного событий турнира 
Бой трилогии в полулегком весе между действующим чемпионом Александром Волкановски и бывшим чемпионом Максом Холлоуэем (#1 в рейтинге) изначально был задуман в качестве заглавного события турнира. Впервые бойцы встретились на UFC 245, где Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе. Их вторая встреча состоялась на UFC 251, где Волкановский успешно защитил титул одержав спорную победу раздельным решением судей. В связи с тем, что результат их второго поединка вызвал многочисленные споры со стороны фанатов, коллег-бойцов и средств массовой информации, стало очевидно, что бойцам необходимо встретиться ещё раз. Однако через два дня после объявления третьего боя Холлоуэй снялся из-за обострения полученной ранее травмы. Его заменил бывший претендент на титул Чон Чхан Сон и бой был перенесен на UFC 273 9 апреля.

Ожидалось, что на этом мероприятии также состоится матч-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом и бывшим чемпионом / действующим временным обладателем титула Петром Яном. Бойцы ранее встречались на UFC 259, где Стерлинг выиграл титул из-за дисквалификации Яна после запрещённого удара коленом в голову в четвертом раунде, став первым бойцом, получившим титул UFC путем дисквалификации. Матч-реванш был запланирован на UFC 267, однако Стерлинг отказался от поединка из-за затяжных проблем с шеей, после чего было решено что Ян проведёт бой за временный титул чемпиона против Кори Сэндхэгена. После того, как была перенесена защита Волкановски своего чемпионского титула, организаторы решили также перенести и бой-реванш между Стерлингом и Яном с этого события на UFC 273.

В итоге в качестве нового заглавного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе между бывшими претендентами на титул чемпиона UFC американцами Колби Ковингтоном (#1 в рейтинге) и Хорхе Масвидалем (#6 в рейтинге). Оба бойца проводят бой после повторных поражений в титульных противостояниях против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Новым соглавным поединком турнира стал пятираундовый бой в лёгком весе между бывшим чемпионом Рафаэлом дус Анжус (#6 в рейтинге) и Рафаэлем Физиевым (#11 в рейтинге), который изначально должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 201, но был отложен из-за визовых проблем у Физиева. Тем не менее, 28 февраля стало известно, что Физиев снимается с боя из-за положительного теста на COVID-19.  Выйти на замену Физиеву вызвались Ислам Махачев и Тони Фергюсон. Однако организаторы на 4-хдневном уведомлении подписали на этот бой Ренату Мойкану, который провёл свой последний поединок менее месяца назад на UFC 271. Не смотря на замену бойца, бой остаётся пятираундовым и пройдёт в промежуточном весе 160 фунтов.

Изменения карда турнира 
На турнире был запланирован бой в полутяжёлом весе между румыном Николае Негумеряну и украинским дебютантом Игорем Потерей. Однако  по нераскрытым причинам Потеря снялся с боя и был заменён на Кеннеди Нзечукву.

На турнире планировался бой в лёгком весе, в котором должны были встретиться Девонт Смит и Эрик Гонзалес. Однако Гонзалес был вынужден отказаться от поединка из-за травмы ноги. Его заменил Людовит Клейн.

На турнире планировался бой в женском наилегчайшем весе между бывшей претенденткой на чемпионский титул Джессикой Ай ( #9 в рейтинге) и Манон Фьоро (#14 в рейтинге). Однако за неделю до турнира стало известно,что Ай получила травму и не сможет участвовать на турнире.  Бой был отменён, а Фьоро получила новую соперницу и выступит тремя неделями позже против Женнифер Майя на турнире UFC Fight Night: Блейдс vs. Докас.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

[*] Рефери снял с Нзечукву одно очко в 3-м раунде за повторное попадание пальцем в глаз сопернику.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Колби Ковингтон vs. Хорхе Масвидаль
 Выступление вечера: Кевин Холланд и Марина Мороз

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Сергей Павлович (бывший #15) покинул рейтинг тяжёлого веса.

Ион Куцелаба (бывший #15) покинул рейтинг полутяжёлого веса.

Кевин Холланд (бывший #14) покинул рейтинг полусреднего веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC